Бондурівська сільська рада — Вінницька область, Гайсинський район
 Бондурівська сільська рада — Вінницька область, Немирівський район
 Бондурівська сільська рада — Вінницька область, Чечельницький район